Phrontis () steht für:

Griechische Mythologie:
 Phrontis (Sohn des Phrixos)
 Phrontis (Sohn des Onetor)
 Phrontis (Gemahlin des Panthoos)
 Phrontis (Tochter der Kalliope)

Schiffe:
 HMS Phrontis, britisches Fischerei- und Marineboot